Issus är ett släkte av insekter. Issus ingår i familjen sköldstritar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sköldstritar